Trap-A-Thon — третій студійний альбом американського репера Gucci Mane, виданий незалежним лейблом Big Cat Records 25 вересня 2007 р. Виконавчі продюсери: Big Cat, Mel-Man. Звукорежисер, зведення: Пол Ґаспарро. Разом з релізом розповсюджувався DVD «The Glockumentary».

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Gucci Mane
Англомовні музичні альбоми